Joux ist der Name mehrerer Ortschaften:

in Frankreich:
 Joux, Gemeinde im Département Rhône
 Joux-la-Ville, Gemeinde im Département Yonne
 eine Ortschaft in der Gemeinde Manigod im Département Haute-Savoie

In der Schweiz:
 Les Joux-Derrière, NE
 La Joux, FR
 Les Joux, JU, siehe Le Prédame

Joux ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Joux (* 1967), französischer Kryptologe

Siehe auch:
 La Joux (Begriffsklärung)
 Lac de Joux, ein See im Jura
 Vallée de Joux, ein Hochtal im Jura
 Château de Joux, eine Burganlage in der Franche-Comté